A Velčice településnév jelentései:

Velcsőc, Tarajosvelcsőc szlovákiai község részének szlovák neve a Trencséni járásban
Velséc szlovákiai község szlovák neve az Aranyosmaróti járásban

lásd még: Velős